Муссон (Гео-ИК, индекс ГРАУ: 11Ф666) — серия аппаратов, являющихся основным элементом космического геофизического комплекса. Комплекс обеспечивал создание единой геодезической системы координат повышенной точности, уточнения формы Земли, её гравитационного поля.

Аппарат разработан в НПО ПМ в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 3 февраля 1977 года № 103-33. Лётные испытания начались в 1981 году, принят на вооружение в 1986-м.

Устройство 
Гермоконтейнер с целевой аппаратурой помещён внутрь каркаса являющегося одновременно радиатором системы терморегулирования. К каркасу прикреплены панели солнечных батарей. К верхней части контейнера прикреплена ферма, на которой размещены магнитный успокоитель, гравитационное устройство и другие системы ориентации.

В стартовом положении масса аппарата составляет 1610 кг, длина 5,84 м, диаметр 2,36 м. На рабочей орбите масса 1530 кг, размеры после раскрытия солнечных батарей и фермы: длина 17,77 м, диаметр 7,50 м.

Список запусков 
Было осуществлено 14 запусков, первый из которых был неудачным. Для запуска на орбиту использовалась ракета-носитель «Циклон-3», запуски осуществлялись с космодрома «Плесецк».

Ссылки

См. также 
 Гео-ИК-2

Примечания 

Научно-исследовательские спутники
Советские искусственные спутники Земли
Российские искусственные спутники Земли
Геодезические спутники
Космические аппараты, разработанные НПО ПМ имени академика М. Ф. Решетнёва